Don't Go Breaking My Heart peut faire référence à :
 Don't Go Breaking My Heart, film hong-kongais de Johnnie To sorti en 2011 ;
 Don't Go Breaking My Heart, chanson de Elton John et Kiki Dee sortie en 1976.
 Don't Go Breaking My Heart, chanson d'Agnes sortie en 2011

Autre